Гилгил () — город в центральной части Кении, на территории провинции Рифт-Валли.

География 
Абсолютная высота — 2626 метра над уровнем моря. Город расположен между городами Найроби и Накуру, к западу от реки Гилгил, несущей свои воды на юг и питающей озеро Найваша.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 35 326 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Экономика 
Основой экономики Гилгила служит сельское хозяйство. Имеет место добыча диатомита и производство сельскохозяйственного оборудования.

Примечания 

Города Кении